Kapela (crkva), manja crkvena građevina obično u ovisnosti o nekoj većoj crkvi
 Capella, jedna od najsjajnijih zvijezda na sjevernom nebu

Naselja:
 Kapela (Bjelovarsko-bilogorska županija), naselje i općina u Hrvatskoj
 Kapela Dvor, naselje u općini Lukač
 Kapela Kalnička, naselje u općini Ljubešćica
 Kapela Korenička, naselje u općini Plitvička Jezera
 Kapela Podravska, naselje u općini Veliki Bukovec
 Kapela Ravenska, naselje u općini Sveti Petar Orehovec

Planine:
 Velika Kapela, planina u Hrvatskoj
 Mala Kapela, planina u Hrvatskoj
 Kapela (Bilogora), jedan od vrhova Bilogore, visine 224 m